Alan Gordon (Amerikaans voetballer), een Amerikaans voetballer
 Alan Gordon (Schots voetballer), een Schots voetballer
 Alan Gordon (tekstschrijver), een tekstschrijver voor muziek